ДП-1 может означать следующее:

Техника

Гражданского назначения 
 ДП1 (дизель-поезд–1, заводское обозначение 620McB) — модернизированная версия автомотрисы Pesa 620M на Белорусской железной дороге.
 ДП1 (ДП-1) — первый дизель-поезд типа ДП (№ 1) в серии из 10 трёхвагонных составов (дизель-поезда, строившиеся венгерским заводом Ганц в 1940, 1945–1946 гг.; нумерация от 1 до 10).
 ДП-1 (DP 1) — первый по степени надёжности класс систем динамического позиционирования.

Военного назначения 
 ДП-1 — советский зенитный ракетный комплекс сверхдальнего радиуса действия, проектировавшийся в 1959–1961 гг.